Сен-Марс'я́ль-де-Набіра́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 150 км на схід від Бордо, 65 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 282 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 626,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Марс'яль-де-Набіра на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Сен-Марс'яль-де-Набіра на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь